Willem van Gelre (bisschop) - bisschop van Utrecht van 1054-1076
Willem III van Gulik (hertog) (1364-1402) - sinds 1372/1377 hertog Willem I van Gelre